Dunand ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Dunand (* 1936), Schweizer Segler
 Françoise Dunand (* 1934), französischer Historiker
 Jean Dunand (1877–1942), französischer Künstler und Designer
 Maurice Dunand (1898–1987), französischer Archäologe

Dunand

Siehe auch:
 das Dorf Dunand in der französischen Gemeinde Marignier, siehe Marignier